Hipping heißen folgende geographische Objekte:

 Hipping (Gemeinde Berg), Ortschaft von Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hipping (Gemeinde Weißenkirchen), Ort bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
sowie:
  Hipping (Weinlage), Weinberg bei Nierstein, Rheinland-Pfalz